Дмитрий Анатольевич Балашов (; 8 января 1974, Минск, Белорусская ССР) — белорусский футболист, нападающий.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1992 году в минском «Торпедо». В этом же году перешёл в КПФ, в котором провёл 80 матчей и забил 27 голов. За время пребывания в слонимском клубе был отдан в 1994 году в аренду в «Обувщик». В 1996 году вернулся в «Торпедо». В следующем году оказался в составе бобруйской «Белшина», с которой в первом же для сезоне в клубе завоевал национальный кубок (в финале забил гол в ворота «Динамо-93» и сделал окончательный счёт 2^0). 1999 год провёл в тульском «Арсенал». Через год вернулся в «Белшину» и вновь помог клубу стать обладателем Кубка Белоруссии, а также стать национальным чемпионом. В дальнейшем также выступал за солигорский «Шахтёр», светлогорский «Химик», «Барановичи», рогачёвский «Днепр-ДЮСШ-1» и «Осиповичи», где после трехлетнего перерыва завершил профессиональную карьеру.

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Белоруссии состоялся 8 июня 1997 года в квалификационном матче ЧМ 1998 против сборной Шотландии (0:1). Всего Балашов провёл за сборную 6 матчей.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 2001
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1997, 2001
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2003

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Коммунальник» Слоним
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Барановичи»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Осиповичи»